Белоозёрка — название населённых пунктов в России:
 Белоозёрка — деревня в Шарыповском районе Красноярского края.
 Белоозёрка — село в Спасском районе Пензенской области.